Антоновка — деревня в Купинском районе Новосибирской области России. Входила в состав Вишнёвского сельсовета. Упразднена в 2001 году.

География 
Располагалась в 5 км к югу от поселка Советский.

История 
В 1928 году состояла из 56 хозяйств. В административном отношении входило в состав Павловского сельсовета Купинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население 
В 1926 году в деревне проживало 242 человека (121 мужчина и 121 женщина), основное население — немцы.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Купинского района
Места поселения российских немцев в Новосибирской области